Erbersdobler ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Erbersdobler (* 1966), deutscher Pathologe
Helmut F. Erbersdobler (* 1937), deutscher Mediziner und Ernährungswissenschaftler
Otto Erbersdobler (1895–1981), deutscher Kaufmann und Politiker (NSDAP), MdR